
Termin -{R33}- ima više značenja.

 R-oznake, R33: Opasnost od kumulativnog efekta
 Urinarna retenticija, ICD-10 kod
 R33 klasa dirižabla, britanski dirižabl